Pospiech ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Pospiech (1927–2007), deutscher DKP-Funktionär, Redakteur und Autor
 Gesche Pospiech (* 1961), deutsche Physikerin und Hochschullehrerin
 Paul Pospiech (polnisch: Paweł Pośpiech; 1878–1922), polnischer katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags